Béloie Ózero (Kurgan), localitat de la província de Kurgan, a Rússia
 Béloie Ózero (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia